«Inevitable» puede referirse a:
 Inevitable (1998), canción de Shakira.
 Inevitable (2010), canción de Dulce María.
 Inevitable (2013), álbum.
 Inevitable (2013), canción de Samo.
 Inevitable Tour (2013), gira musical de Samo.
 Inevitable (2014), película dirigida por Jorge Algora.
 Inevitable, película de Canadá de 2012 dirigida por James Durward
 Inevitable, película de México de 2019 dirigida por Manuel Villasenor